Syntagme har flere betydninger:

 Syntagme (tekst) – er forløbsdimensionen i en tekst.
 Syntagme (kategori) – er en gruppe af ord, der hænger sammen. Syntagme er derved en gruppe af ord, der kan sættes under samme kategori. Fx; beklædningsgenstande: Sko, sokker, bukser, trøje, hat.